La Pro Basketball League 2016-17, conocida por motivos de patrocinio como EuroMillions Basketball League, fue la edición número 90 de la Pro Basketball League, la primera división del baloncesto profesional de Bélgica. Resultó campeón por decimoctava vez en su historia el B.C. Oostende.

Equipos 2016-2017 y localización 
VOO Wolves Verviers-Pepinster abandonó la liga, a causa de problemas económicos, lo que redujo el número de equipos a 10.

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de Liga Belga
 Temporada 2016-17 en eurobasket.com
 Temporada 2016-17 en realgm.com

2017
Baloncesto en 2016
Baloncesto en 2017
Deporte en Bélgica en 2016
Deporte en Bélgica en 2017